Stora Havsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Havsjön, Blekinge, sjö i Karlskrona kommun,  (88,1 ha)
Store Havsjön, Västergötland, sjö i Tidaholms kommun,  (21 ha)
Stora Havsjön, Västmanland, sjö i Hällefors kommun,  (73,9 ha)
Stora Havsjön, Värmland, sjö i Filipstads kommun och Hagfors kommun,  (74,1 ha)

Se även
Havsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn